Jordi Ramisa i Martínez (Barcelona, 6 d'octubre de 1960) és un arquitecte català, escultor i professor de dibuix.

L'any 1979 obté el Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré per l'Académie de Toulouse i l'Université Paul Sabatier. És arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), 1994. És coautor junt amb l'escultor Josep Ramisa i Vallcorba de quinze dels anversos de la Col·lecció de 16 Medalles oficials commemoratives dels Jocs de la XXVa Olimpíada, Barcelona 1992. Ha exposat una medalla titulada Olympic movement, al Museu Britànic de Londres en el marc de la mostra In the Round organitzada per la FIDEM (Féderation Internationale de la Médaille d'Art - International Art Medal Fédération) l'any 1992.

Notes i referències 

Arquitectes barcelonins contemporanis
Alumnes barcelonins de la UPC
Professors de dibuix catalans